Guardia, sinonimo di guardiano

Geografia
Guardia Lombardi – comune italiano in provincia di Avellino
Guardia Perticara – comune italiano in provincia di Potenza
Guardia Piemontese – comune italiano in provincia di Cosenza
Guardia Sanframondi – comune italiano in provincia di Benevento
Guardia di Malpasso – antico quartiere di Malpasso (frazione di Belpasso in provincia di Catania)
Guardia – frazione di Acireale in provincia di Catania
Guardia – quartiere di Catania

Sport
Guardia – ruolo della pallacanestro
Guardia – ruolo del football americano
Guardia – posizione degli sport di combattimento

Altro
 Guardia – advocazione della Beata Vergine Maria
 Guardia – parte dell'elsa che protegge la mano dalla lama della spada
 Guardia – termine che si riferisce a uno dei turni di guardia nella marina militare
 Guardia variaga – corpo personale dell'imperatore bizantino, composta da elementi stranieri (scandinavi e inglesi)
 Guardie svizzere – mercenari svizzeri presso varie corti europee
 Guardia svizzera pontificia – corpo armato al servizio del papato
 Guardia carceraria – agente con compiti di polizia giudiziaria e di gestione delle persone sottoposte a provvedimenti di restrizione o limitazione della libertà personale
 Guardia – personaggio del fumetto Quick e Flupke
 Guardia – prestazione strumentale e accessoria rispetto alla prestazione di lavoro principale, per coprire orari notturni e festivi.  La guardia è istituto specifico di alcune tipologie per esempio, gli esercenti una professione sanitaria, i lavoratori addetti alla manutenzione di impianti e macchinari, vigili del fuoco, polizia, carabinieri, eccetera.

Pagine correlate 
La Guardia

Altri progetti